Por Elwood pode estar à procura de:
 Elwood (Illinois)
 Elwood (Indiana)
 Elwood (Kansas)
 Elwood (Nebraska)

Ver também 
 Elwood-Magnolia

Desambiguações de topônimos